La Segunda División Femenina de España, indicata anche come Reto Iberdrola per ragioni di sponsorizzazione e ufficialmente Segunda División PRO o Segunda División femenina RFEF, è il secondo livello del campionato spagnolo di calcio femminile, immediatamente al di sotto della Primera División e, come questa, campionato professionale. Ha iniziato a essere giocato nella stagione 2001-2002 con il nome di Primera Nacional de Fútbol Femenino, ed è organizzato dalla Federcalcio spagnola (RFEF).

A partire dalla stagione 2019-2020 è composta da due gruppi di sedici squadre ciascuno, Nord e Sud, con le migliori squadre qualificate della stagione precedente più le due squadre retrocesse dalla Primera División, venendo promosse le due squadre prime classificate di ogni gruppo, tuttavia dalla stagione 2022-2023 il campionato verrà ridotto a 16 squadre e a girone unico.

I tre club che hanno ottenuto maggiori vittorie nel campionato cadetto sono ,  e l'oramai scomparso Club Deportivo Rayco, tutti con sei titoli.

Storia

Le squadre

Organico attuale 
Alla stagione 2021-2022 sono iscritte le seguenti 32 squadre:

Grupo Norte 
  AEM
  B
  B
  B
 
 
 
 
 
 Parquesol
 Pradejón
 
 
 
 Seagull

Grupo Sur 
 Alhama
  B
 
 Castellón
 
 
 Femarguín
 
 
 Juan Grande
 La Solana
  B
 Pozoalbense

Note

Collegamenti esterni 
 

Campionato spagnolo di calcio femminile